Osoby:
 John Mollo – amerykański kostiumolog
 Mike Mollo – amerykański bokser
 Ricardo Mollo – argentyński wokalista i gitarzysta
 Yohan Mollo – francuski piłkarz